Through the Years ("attraverso gli anni" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Through the Years – album dei Jethro Tull del 1997
 Through the Years – album degli Artillery del 2007